Ага-хан ():
 Ага-хан — наследственный титул главы религиозной общины исмаилитов-низаритов.
 Ага-хан I (1800—1881) — 46-й имам исмаилитов-низаритов, первый Ага-хан.
 Ага-хан II (1830—1885) — духовный лидер, 47-й имам мусульманской общины исмаилитов-низаритов.
 Ага-хан III (1877—1957) — духовный лидер, 48-й имам мусульманской шиитской общины исмаилитов.
 Ага-хан IV (род. 1936) — духовный лидер, 49-й имам мусульманской общины исмаилитов-низаритов.
 Ага-хан, Садруддин (1933—2003) — политический и общественный деятель.